Le Grasshopper Cup 2013 est l'édition 2013 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 22 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card André Haschker.

Alister Walker l'emporte en finale face au tenant du titre Daryl Selby.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2013
Sport en avril 2013
Squash en 2013